Il singolare del torneo di tennis Lorraine Open 1987, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Pat Cash che ha battuto in finale Wally Masur 6-2, 6-3.

Teste di serie 

 Pat Cash (campione)
 Thierry Tulasne (secondo turno)
 Ramesh Krishnan (semifinali)
 Wally Masur (finale)

 Ben Testerman (primo turno)
 Stefan Eriksson (primo turno)
 Johan Carlsson (secondo turno)
 Jim Grabb (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Lorraine Open 1987